Хёллер () — фамилия.

 Известные носители
 Хёллер, Карл (Karl Höller; 1907—1987) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Хёллер, Франц (Franz Höller; 1909—1972) — немецко-чешский поэт и писатель.
 Хёллер, Карстен (Carsten Höller; род. 1961) — современный художник.
 Стефан А. Хёллер (род. 1931) — философ, писатель, исследователь гностицизма и алхимии, Епископ Гностической католической церкви.